Erlöserkirche ist der Name von – vor allem evangelischen und orthodoxen – Kirchen, die zu Ehren Jesu Christi als Erlöser benannt sind.

Da es kein Hochfest und auch keinen sonstigen speziellen Gedenktag zu diesem zentralen christlichen Glaubensinhalt gibt, gibt es – auch katholisch – keinen Patroziniumstag.
 bei katholischen Kirchen ist die Bezeichnung Salvatorkirche häufiger (Patrozinium 25. Dezember)
 spezieller ist [Erlöser-]Verklärungskirche (6. August)
 auch findet sich der Name Heilandskirche
Hauptkirchen
 im Russisch-orthodoxen die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau
 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

Liste

Armenien    
 Gjumri: Erlöserkirche (Gjumri)

Aserbaidschan    
 Baku: Erlöserkirche (Baku)

Bosnien und Herzegowina    
  Christ-Erlöser-Kathedrale, Banja Luka, serbisch-orthodoxe Stadtkathedrale

Dänemark    
 Aalborg: Vor Frelsers Kirke (Aalborg)
 Assens: Vor Frelsers Kirke (Assens)
 Esbjerg: Vor Frelsers Kirke (Esbjerg)
 Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke (Frederikshavn)
 Horsens: Vor Frelsers Kirke (Horsens)
 Kopenhagen: Vor Frelsers Kirke (Kopenhagen)
 Odense: Vor Frelsers Kirke (Odense)
 Vejle: Vor Frelsers Kirke (Vejle)

Grönland:
 Nuuk: Vor Frelser Kirke (Nuuk)

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Albstadt-Tailfingen: Erlöserkirche (Tailfingen)
 Freiburg im Breisgau: Erlöserkirche (Freiburg im Breisgau)
 Friedrichshafen: Erlöserkirche (Friedrichshafen)
 Heidelberg: Erlöserkirche (Heidelberg)
 Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Erlöserkirche (Jagstfeld)
 Karlsruhe: methodistische Erlöserkirche (Karlsruhe)
Lichtenstein, Ortsteil Unterhausen: Erlöserkirche (Lichtenstein-Unterhausen)
 Mannheim, Stadtteil Gartenstadt: Erlöserkirche (Mannheim-Gartenstadt)
 Mannheim, Stadtteil Seckenheim: Erlöserkirche (Mannheim-Seckenheim)
 Neuenburg am Rhein: Erlöserkirche
 Stuttgart-Nord: Erlöserkirche (Stuttgart)

Bayern 
 Bad Kissingen: Erlöserkirche (Bad Kissingen)
 Bamberg: Erlöserkirche (Bamberg)
 Biburg Erlöserkapelle Biburg
 Bogen: Erlöserkirche (Bogen)
 Dingolfing: Dingolfing#Erlöserkirche
 Eichstätt: Erlöserkirche (Eichstätt)
 Erding-Klettham: Erlöserkirche (Erding)
 Fürstenfeldbruck: Erlöserkirche (Fürstenfeldbruck)
 Fürth-Dambach: Erlöserkirche (Fürth)
 Gerolzhofen: Erlöserkirche (Gerolzhofen)
 Immenstadt: Erlöserkirche (Immenstadt)
 Klausen: St. Redemptor (Klausen)
 Landshut: Erlöserkirche (Landshut)
 Leyh: Erlöserkirche (Leyh)
 Marquartstein: Erlöserkirche (Marquartstein)
 Mühldorf: Erlöserkirche (Mühldorf)
 München, Stadtteil Schwabing: Erlöserkirche (München)
 Rosenheim: Erlöserkirche (Rosenheim)
 Tirschenreuth: Erlöserkirche (Tirschenreuth)

Berlin 
 Berlin-Mitte Mitte: Erlöserkirche (Berlin-Mitte)
 Berlin-Mitte Moabit: Erlöserkirche (Berlin-Moabit)
 Berlin-Lichtenberg Rummelsburg: Erlöserkirche (Berlin-Rummelsburg)
 Berlin-Reinickendorf Tegel: Erlöserkirche (Berlin-Tegel)

Brandenburg 
 Potsdam-Brandenburger Vorstadt: Erlöserkirche (Potsdam)

Bremen 
 Bremen – Schwachhausen, Ortsteil Gete: Erlöserkirche (Bremen)

Hamburg 
 Hamburg-Farmsen-Berne: Erlöserkirche (Hamburg-Farmsen-Berne)
 Hamburg-Borgfelde: Erlöserkirche (Hamburg-Borgfelde)
 Hamburg-Lohbrügge: Erlöserkirche (Hamburg-Lohbrügge)

Hessen 
 Bad Homburg vor der Höhe: Erlöserkirche (Bad Homburg)
 Frankfurt am Main Oberrad: Erlöserkirche (Frankfurt-Oberrad)
 Kassel-Fasanenhof: Erlöserkirche (Fasanenhof)
 Kassel-Harleshausen: Erlöserkirche (Harleshausen)
 Wiesbaden: Erlöserkirche (Wiesbaden-Sauerland)
 Witzenhausen: Erlöserkirche (Witzenhausen)

Niedersachsen 
 Alt Garge: Erlöserkirche (Alt Garge)
 Boffzen: Erlöserkirche (Boffzen)
 Emsbüren: Erlöserkirche (Emsbüren)
 Hannover-Linden-Limmer: Erlöserkirche (Hannover)
 Papenburg: Erlöserkirche (Papenburg)
 Uelzen: Zum Göttlichen Erlöser (Uelzen)
 Wolfsburg-Wohltberg: Erlöserkirche (Wolfsburg-Wohltberg)
 Wolfsburg-Ehmen: Erlöserkirche (Wolfsburg-Ehmen)

Nordrhein-Westfalen 
 Erlöserkirche (Annen)
 Attendorn: Erlöserkirche (Attendorn)
 Bad Honnef: Erlöserkirche (Bad Honnef)
 Bad Salzuflen: Erlöserkirche (Bad Salzuflen)
 Bergheim-Niederaußem: Erlöserkirche (Niederaußem)
 Bielefeld: Erlöserkirche (Schildesche)
 Bonn-Bad Godesberg: Erlöserkirche (Bad Godesberg)
 Detmold: Erlöserkirche (Detmold)
 Essen-Südviertel: Erlöserkirche (Essen)
 Gevelsberg: Erlöserkirche (Gevelsberg)
 Haltern am See: Erlöserkirche (Haltern am See)
 Heinsberg-Oberbruch Erlöserkirche (Oberbruch)
 Hiltrop: Erlöserkirche (Hiltrop)
 Herten: Erlöserkirche (Herten)
 Iserlohn: Erlöserkirche (Iserlohn)
  Köln
 Köln-Rath/Heumar: Zum Göttlichen Erlöser (Köln)
 Köln-Rodenkirchen: Erlöserkirche (Köln-Rodenkirchen)
 Köln-Weidenpesch: Erlöserkirche (Köln-Weidenpesch)
 Langenfeld (Rheinland): Erlöserkirche (Langenfeld)
 Lüdenscheid: Erlöserkirche (Lüdenscheid)
 Münster (Westfalen): Erlöserkirche (Münster)
 Schalksmühle: Erlöserkirche (Schalksmühle)
 Übach-Palenberg: Erlöserkirche (Übach-Palenberg)
 Verl: Erlöserkirche (Verl)
 Witten: Erlöserkirche (Witten)
 Wuppertal-Barmen: Erlöserkirche (Wuppertal)

Rheinland-Pfalz 
 Adenau: Erlöserkirche (Adenau)
 Gerolstein-Sarresdorf: Erlöserkirche (Gerolstein)
 Ludwigshafen: Erlöserkirche (Ludwigshafen)
 Morbach: Erlöserkirche (Morbach)
 Trier: Kirche zum Erlöser (Konstantinbasilika)
 Wiesbaum, Ortsteil Mirbach: Erlöserkirche (Mirbach)

Sachsen 
 Bärenstein (Erzgebirge): Erlöserkirche (Bärenstein)
 Dresden: ehemalige Erlöserkirche (Dresden)
 Görlitz-Kunnerwitz: Erlöserkirche (Görlitz)
 Leipzig: Erlöserkirche (Leipzig)

Sachsen-Anhalt 
 Trautenstein: St.-Salvator-Kirche (Trautenstein)

Schleswig-Holstein 
 Henstedt-Ulzburg: Erlöserkirche (Henstedt)
 Kiel-Hasseldieksdamm: Erlöserkirche (Kiel-Hasseldieksdamm)
 Uetersen: Erlöserkirche (Uetersen)

Thüringen 
 Frankenblick: Erlöserkirche (Mengersgereuth)
 Gera: Erlöserkirche Niebra
 Suhl: Erlöserkirche (Schmiedefeld)

Frankreich 

 Lyon: La Rédemption
 Straßburg: Église Saint-Sauveur

Iran 

  Vank-Kathedrale (Heilige Erlöser Kathedrale) in Isfahan

Israel 

 Erlöserkirche (Jerusalem) (evangelisch)

Italien 

 Chiesa del Santissimo Redentore (Legnano), Legnano
 Chiesa del Santissimo Redentore (Neapel)
 Santissimo Salvatore, Palermo
 Santissimo Redentore a Valmelaina, Rom
 Erlöserkapelle San Crisogono, Rom
 Chiesa del Santissimo Redentore e di Sant’Alfonso, Rom (Erlöser und Alfons von Liguori)
 Chiesa del Santissimo Redentore e Santa Francesca Saverio Cabrini, Rom (Erlöser und Francesca Saverio Cabrini)
 Il Redentore, Venedig

Kasachstan 

 Christ-Erlöser-Kirche (Oral)
 Erlöser-Verklärungs-Kirche (Oral)

Kosovo 

 Christ-Erlöser-Kirche (Pristina)

Lettland  

 Anglikanische Kirche (Riga)

Luxemburg 
 Erlöserkirche Schengen

Malta 

 Pfarrkirche Corpus Christi (Għasri), Insel Gozo, offizielles Patrozinium Christ the Saviour

Norwegen 

 Vår Frelsers kirke, alte Name (vor 1950) des Osloer Doms

Österreich 

Niederösterreich:
 Erlöserkirche (Melk)
 Erlöserkirche (Wiener Neustadt)

Oberösterreich:
 Katholische Pfarrkirche Bad Hall

Steiermark:
 Erlöserkirche (Graz)
 Erlöserkirche (Graz-Liebenau)

Tirol:
 Erlöserkirche (Jenbach)

Vorarlberg:
 Erlöserkirche (Lustenau)

Wien;
 Pfarrkirche Am Schüttel
 Erlöserkirche (Brigittenau)
 Erlöserkirche (Landstraße)
 Erlöserkirche (Liesing)
 Erlöserkirche (Leopoldau)

Polen 
 
 Erlöserkirche (Breslau)
 Basilika zum heiligsten Erlöser und allen Heiligen, Dobre Miasto (Guttstadt)
 Erlöserkirche (Działdowo) (Soldau)
 Erlöserkirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 Erlöserkirche (Kolberg), seit 1946 Kreuzerhöhungskirche (Kołobrzeg)
 Christus-Erlöser-Kirche (Olsztyn) (Allenstein)
 Erlöserkirche, Poznań (Posen)
 Erlöserkirche (Wałbrzych) (Waldenburg)
 Erlöserkirche (Warschau)

Portugal 
 Igreja Matriz de Santa Cruz (Madeira), in Santa Cruz, Madeira, Beiname  Igreja de São Salvador

Russland 

  Christ-Erlöser-Kathedrale in Kaliningrad
  Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau
  Erlöser-Kathedrale im Erlöser-Andronikow-Kloster, Moskau
 Auferstehungskirche (Sankt Petersburg) in Sankt Petersburg

Schweiz 

 Erlöserkirche (Chur)
 Erlöser (Zürich-Riesbach)

Slowakei 

 Erlöserkirche (Bratislava)

Tschechien  

 Erlöserkirche (Chabařovice)
 Erlöserkirche (Kynšperk nad Ohří)
 Erlöserkirche (Nejdek)
 Erlöserkirche (Podbořany)
 Erlöserkirche (Prostřední Lánov)
  Kathedrale zum Göttlichen Erlöser (Ostrava)

Türkei 

 Chora-Kirche (Kirche zum Heiligen Erlöser in Chora), Istanbul, Fatih

Ukraine 

 Erlöserkirche (Berdjansk)
 Erlöserkirche (Berestowo) in Kiew
 Erlöserkirche (Mykolajiw)

Vereinigte Staaten 

 Church of the Redeemer (Georgia)
 Church of the Redeemer (Mississippi) NRHP-Nr. 84002177
 Church of the Redeemer (New Jersey) 
 Church of the Redeemer (New York) 
 Church of the Redeemer (North Carolina)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)